Сімінок () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Сімінок () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Мурфатлар.